Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1937 () прошёл в Амстердаме. Участвовало в круговом турнире 12 участников.

Кес Келлер победил второй год подряд, набрав 16 очков. Это его четвёртый национальный титул. По этому количеству он сравнялся с первым чемпионом Нидерландов по шашкам — Джеком де Хасом.

Призёры 
 — Кес Келлер

 — Йохан Вос

 — Вим Рюстенбург

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Спорт в Нидерландах в 1937 году
1937 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме